Ю́рий Миха́йлович Соколо́в (1929—1986) — конструктор стрелкового вооружения, работавший в Тульском ЦКИБ СОО.

Биография 
Юрий Михайлович Соколов родился 28 декабря 1929 года в городе Наро-Фоминске Московской области в семье служащего.
 1948 год — поступил в Московское высшее техническое училище им. Баумана.
 1954 год — получил диплом с отличием по специальности «Машиностроение», квалификация: инженер-механик.
 Тогда же был направлен на работу в ЦКБ-14 (город Тула).
 1953—1958 года — совместно с Григорием Ивановичем Никитиным работали над созданием единого пулемёта.
 1958 год — 7,62-мм единый пулемёт ТКБ-521 проходил войсковые испытания и получил положительную оценку, после чего была изготовлена большая серия пулемётов.
 март 1961 года — были проведены испытания пулемёта ТКБ-521, облегченного до 7,4 кг; результаты — положительные.
 1962—1967 годы — 
 1968—1972 годы — был разработан пулемёт НСВ-12,7, конструкции Никитина, Соколова-Волкова
 пулемёт был принят на вооружение в 1972 году.
 1979 год — уволен из ЦКИБ СОО как инвалид 2 группы.
 март 1986 года — Юрий Михайлович умер.

Семья 
 Отец: Михаил Георгиевич, техник в конторе связи.
 Мать: Вера Алексеевна, умерла в 1935 г.
 Мачеха: Ольга Алексеевна.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени
 лауреат премии им. С. И. Мосина.

Ссылки 
 28 декабря 2009 года исполняется 80 лет со дня рождения талантливого конструктора Юрия Михайловича Соколова...